Éveline Lanzmann (1930-1966), comédienne française ;
 Chine Lanzmann (née en 1966), animatrice et productrice de télévision française, fille de Jacques Lanzmann ;
 Claude Lanzmann (1925-2018), réalisateur, scénariste et producteur français, frère de Jacques Lanzmann ;
 Jacques Lanzmann (1927-2006), auteur, scénariste et parolier français, frère de Claude Lanzmann et père de Chine Lanzmann.

Patronyme germanique
Patronyme juif